Schütze kan som auktorsförkortning betyda:

 Barbara Schütze, tysk bakteriolog, mikrobiolog
 Eduard Schütze, tysk entomolog
 Peter Schütze, botaniker

Robotskapade auktorsförkortningar